Tohăneanu ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Tohăneanu, rumänischer Jurist und Fußballmanager
 Cecilia Tohăneanu, rumänische Politikwissenschaftlerin